Mueang Sing bezeichnet:

 Muang Sing, Ort in Laos
 Geschichtspark Mueang Sing, historische Siedlung im heutigen Thailand